Александр Михайлович Нестеров (1905, с. Алымское, Уватский район, Тюменская область — ?) — советский государственный деятель. С 1931 в комсомоле, с 1945 — в ВКП(б).

Биография 
 с 1930 по 1932 — председатель Алымской сельскохозяйственной коммуны (Уральская область)
 с 1939 по 1940 — начальник Политического отдела Чуйского военизированного тракта Народного комиссариата внешней торговли СССР
 с 25 июня 1940 по 25 мая 1945 — председатель Алтайского краевого суда
 с 4 мая 1945 по 16 июня 1949 — Председатель Верховного Суда РСФСР

В Верховном Суде РСФСР руководил судебным составом по контрреволюционным делам уголовно-кассационной коллегии суда. Рассмотрел несколько тысяч дел по контрреволюционным преступлениям. Разделяет меру ответственности за участие в массовых репрессиях.
Во время роста дел и в условиях чистки не смог справиться с нагрузками и наладить управление суда. Был снят со своего поста.

Ссылки 
 Сайт ВС РФ
 Председатели ВС РСФСР
 Биография Нестерова А. М.

Государственные деятели СССР
Члены КПСС
Юристы РСФСР
Председатели Верховного суда РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва